Суперкубок Нідерландів з футболу 2001  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2001 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Твенте.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2001
Нідерланди
2001 у нідерландському спорті
Серпень 2001